Le mot « composante » peut faire référence à plusieurs concepts :

Belgique 
 Les composantes (au nombre de 4) sont les nouvelles structures de l'armée belge depuis 2002.

Éducation 
 Université en France#Composantes

Monde scientifique 
 En mathématiques et en physique, les composantes d'un vecteur sont la représentation d'un vecteur dans une base ;
 En astronomie, une composante est une étoile appartenant à un système stellaire tel qu'une étoile binaire ou multiple ;
 En colorimétrie, une composante est l'un des paramètres permettant de définir une couleur ;
 Le signal vidéo composante est un type de signal vidéo.